Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa y una fragata de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Momi, líder de la Clase Momi, activo desde 1919 hasta 1932.
 El Momi, de la Clase Matsu, activo desde 1944 y hundido cuatro meses después, en 1945.
 El Momi (PF-284), originalmente USS Poughkeepsie (PF-26), activo desde 1953 hasta 1965.